Hüdepohl ist der Name von
 
Andreas Lob-Hüdepohl (* 1961), deutscher Theologe
Ferdinand Hüdepohl (1902–1980), deutscher Urologe